Существует несколько фильмов с названием «Холм»:
 Холм (фильм, 1959) () — британская телевизионная драма производства Би-би-си.
 Холм (фильм, 1965) () — британская чёрно-белая военная драма режиссёра Сидни Люмета по пьесе Рэя Ригби и Р. С. Аллена. Призёр Каннского кинофестиваля, премия BAFTA.
 Холм (фильм, 1980) () — французский телевизионный фильм режиссёра Лазаря Иглесиса по роману Жана Жионо.
 Холм (фильм, 2007) () — американская телевизионная комедия режиссёра Энди Экермана.